Кровяные блинчики (, ) — национальное блюдо латышей и финнов, самая древняя латышская еда. Отличительной чертой приготовления кровяных блинчиков является использование крови вместо молока.

Происхождение этого национального блюда связано с верованиями суйтов, которые считали, что выливать кровь — грех.

Способ приготовления по-суйтски 
Жидкую процеженную кровь льют в миску для блинов. Добавляют воду, солят, если нужно, и замешивают пшеничной мукой. Выпекают небольшие круглые блины на сковороде, в нагретом свином жире. Подают к столу с брусничным вареньем.

См. также 
 Морсилья — испанская кровяная колбаса
 Кровяная колбаса
 Блины

Примечания

Источники 
 Suitu novadā tradicionāli gatavotie ēdieni
 

Блюда из крови
Латышская кухня
Финская кухня
Блины